Ciklámen (növénynemzetség)
 Ciklámen (keresztnév)